Orthonops icenoglei  — вид мелких пауков рода Orthonops из семейства . Северная Америка: США (Аризона, Калифорния) и Мексика.

Описание 

Длина самцов до 3,38  мм (самки крупнее — до 5,04 мм). Имеют только 2 глаза. Имеют вентральный полупрозрачный киль на переднем метатарзусе и сильно редуцированную полупрозрачную мембрану между метатарзусом и лапкой передней пары ног.
Вид Orthonops icenoglei был впервые описан в 1995 году американским арахнологом профессором Норманом Платником (Norman I. Platnick; Американский музей естественной истории, США) вместе с Orthonops overtus и назван в честь биолога В. Айсенгла (Wendell R. Icenogle), коллектора типовой серии. Он их собрал под камнями на южном склоне глубокого каньона (Deep Canyon) на высоте 3600 футов в горах Санта-Роза в Калифорнии (округ Риверсайд). Таксон Orthonops icenoglei включён в состав рода Orthonops Chamberlin, 1924 (вместе с Orthonops gertschi, Orthonops giulianii, Orthonops iviei, Orthonops johnsoni, Orthonops zebra и другими).

Примечания

Литература

Ссылки 
 eol.org: Orthonops icenoglei.
 World Spider Catalog : Orthonops icenoglei Caponiidae (en)

Orthonops
Животные, описанные в 1995 году
Паукообразные Северной Америки
Эндемики США
Таксоны животных, названные в честь людей